Remolinos peut désigner :

Toponymes

Remolinos :  une commune de la province de Saragosse.

Remolinos : une des principales îles du delta de l'Orénoque dans l'État de Delta Amacuro.

Homonymie de toponyme